Лисиця — слов'янське — українське та польське прізвище:

Персоналії 
 Альона Лисиця (Alona Lisitsa, *1971) — перша в історії Ізраїля жінка-рабин (родом з України, Київ)
 Валентина Лисиця (*1969) — американська піаністка українського походження
 Іван Павлович Лисиця (?–1700) — український державний діяч часів Гетьмана Мазепи
 Лисиця Іван Петрович (1996—2019) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ігар Анатолієвич Лисиця (*1988) — білоруський професійний футболіст
 Михайло Павлович Лисиця (*1921—2012) — український вчений фізик і оптик, академік НАН України
 Олексій Лисиця (*1974) — український громадський діяч Ліссітса Алекс Миколайович
 Славко Лисиця (Slavko Lisica, 1944—2013) — сербський генерал

Українські прізвища